L'édition masculine 2023 du tournoi de tennis d'Adélaïde est divisée en 2 tournois qui se déroulent du  au 8 janvier puis du 9 au 14 janvier, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Tournoi 1

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Brandon Nakashima et du Français Corentin Moutet. Ils sont respectivement remplacés par Mikael Ymer et Richard Gasquet.

Lauréats 
Le Serbe Novak Djokovic remporte le tournoi en battant en finale Sebastian Korda. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple égalant au passage le nombre de sacres de Rafael Nadal.

En double, Lloyd Glasspool et Harri Heliövaara décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Jamie Murray et Michael Venus. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Tournoi 2

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Sebastian Korda, de l'Australien Nick Kyrgios, de l'Italien Lorenzo Musetti et du Japonais Yoshihito Nishioka. Ils sont respectivement remplacés par Kwon Soon-woo, Kyle Edmund, Mackenzie McDonald et Christopher O'Connell.

Lauréats 
Le Coréen Kwon Soon-woo remporte le tournoi en simple en battant en finale Roberto Bautista-Agut alors qu'il avait perdu au dernier tour des qualifications face à Tomáš Macháč et a été repêché dans le tableau principal. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Marcelo Arévalo et Jean-Julien Rojer décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ivan Dodig et Austin Krajicek. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde (WTA 2023 I)
 Tournoi de tennis d'Adélaïde (WTA 2023 II)
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
  (tournoi 1)
  (tournoi 1)
  (tournoi 2)
  (tournoi 2)

Navigation 

ATP 2023
Adélaïde
Tennis en Australie en 2023
Tennis en janvier 2023